Onderdistrict in Indonesië
 Adian Koting (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tapanuli Utara in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Adian Koting (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Utara in de provincie Noord-Sumatra